Мировая лига водного поло среди мужчин 2009 — 8-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 22 по 31 мая, а суперфинал с 16 по 21 июня в городе Подгорица (Черногория). Победителем турнира в первый раз стала сборная Черногории.

Квалификационный турнир

Африка 
Африканский турнир проходил в Касабланке, с 22 мая по 24 мая. Одна команда по итогам турнира проходила в Суперфинал. Южная Африка и Ливия впервые дебютировали в Мировой лиги. 3]

Америка 
Сборная  прошла в Суперфинал без квалификационного турнира.

Азия/Океания 
Квалификационный турнир в Азии и Океании проходил в два этапа, первый в Аделаиде (22 -24 мая) и Окленде (29-31 мая). Четыре команды играли по круговой системе, и в итоге две лучшие команды из группы попадали в суперфинал.

Европа 
Квалификационный турнир в Европе был разделен на три группы, победители каждой группы проходили дальше, а также принимающая сторона Суперфинала. Первоначальный план был для каждой группы, чтобы в ней участвовали четыре команды. Тем не менее, Великобритания и Венгрия не участвовали.

Европейские матчи проходили в формате домашних и выездных матчей, в течение месяца.

Группа А 
Венгрия должна была четвёртым членом этой группы, но отказалась от участия.

Группа В 
Великобритания должна была четвёртым членом этой группы, но отказалась от участия.

Группа С

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2009 год в водном поло